Риванаццано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.

Население составляет 4430 человек, плотность населения составляет 153 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 27055. Телефонный код — 0383.

Покровителем коммуны почитается святитель Герман Осерский, празднование в первое воскресение августа.

Демография населения

Ссылки